Termenul „São Tomé” se poate referi la:

São Tomé  oraș în Paraná (PR), Brazilia
São Tomé și Príncipe, stat insular din Atlanticul de Sud
Provincia São Tomé, São Tomé și Príncipe